Bitter Fruit (roman), een roman van Achmat Dangor uit 2001
Bitter Fruit: The story of the American Coup in Guatemala, een relaas over de Operatie PBSUCCESS
Bitter Fruit (single): een single van Little Steven met het boek als basis